Ton och toner kan syfta på:

Ljud och musik
 Ton (ljud) – ett ljud med periodiskt upprepad vågform och hörbar frekvens
 Ordton – inom fonetik ett tonalt fonem som används inom tonspråk som särskiljande ljud

Måttenheter
 Ton (metriskt) – en viktenhet på 1000 kg
 Ton (enhet) – olika måttenheter ton och deras användningsområden
 Short ton – enhet för massa som används i USA.
 Long ton – enhet för massa som används i Storbritannien.
 Deciton - 1/₁₀ ton d.v.s. 100kg - används inom agrikultur, främst ang. skörd och sådd
 Registerton – en äldre enhet för volym som användes för att ange ett fartygs dräktighet
 Kiloton – anger energimängd jämfört med ton trotyl
 Meganton – anger energimängd jämfört med ton trotyl

Övrigt
Kulörton eller färgton – en visuell egenskap hos en färg
Toner – färgpulver i kopiatorer och laserskrivare

Geografi

Burkina Faso 

 Ton (ort), Boucle du Mouhoun,

Italien 

 Ton, Trento, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,